Jako volný styl se označují disciplíny v některých sportech:

 Zápas ve volném stylu
 Volný způsob – disciplína závodního plavání bez předepsaného provedení